Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Facundo Mena ha sconfitto Miljan Zekić con il punteggio di 6-2, 7-6(7-3).

Teste di serie 

  Marcelo Tomás Barrios Vera (secondo turno)
  Facundo Mena (campione)
  Juan Pablo Ficovich (secondo turno)
  Felipe Meligeni Alves (quarti di finale)

  Francisco Comesaña (primo turno, ritirato) 
  Gerald Melzer (secondo turno) 
  Gonzalo Lama (primo turno) 
  Miljan Zekić (finale)

Qualificati 

  Román Andrés Burruchaga (quarti di finale)
  Mateus Alves (primo turno)
  Chung Yun-seong (quarti di finale)

  Nick Chappell (primo turno) 
  Juan Bautista Otegui (secondo turno) 
  Matías Zukas (quarti di finale)

Wildcard 

  Marcelo Tomás Barrios Vera (secondo turno)
  Mateo Gómez (primo turno)

  Andrés Urrea (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Cali Open 2022